Со́йни () — финская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Сойни, Елена Григорьевна (род. 1953) — российский филолог, литературовед, поэтесса, переводчица, драматург. Заслуженный работник культуры Республики Карелия.
 Сойни, Тимо (род. 1962) — финский политик, лидер партии «Настоящие финны».
  (род. 1929) — финская писательница и поэтесса, медсестра по профессии.
 Сойни, Эльза (1893—1952) — финская писательница, драматург, сценарист.
 Сойни, Юрьё (1896—1975) — финский журналист, писатель и драматург.

Топоним 
 Сойни — община в провинции Южная Остроботния, Финляндия.